Badi – comune della prefettura di Dubréka (Guinea) 
 Badi – città del Madhya Pradesh (India)
 Badi – antica città del Sudan
 Badi – circoscrizione del distretto di Maswa  (Tanzania)